L'Unit Futur (en anglès: United Future) és un partit polític neozelandès amb representació parlamentària. El partit començà com un partit conservador però que és ara centrista. Va ser fundat el 2000 i juntament amb el Partit Nacional, el Partit Maori i ACT Nova Zelanda forma part del govern neozelandès.

El partit ha tingut escons a la Cambra de Representants des de les eleccions de 2002 quan aquest guanyà vuit escons. Tanmateix, des del 2011 el partit té tan sols un escó, aquest escó essent ocupat pel líder actual Peter Dunne.

Resultats electorals

Líders

Presidents

Vegeu també 

 Conservadorisme
 Centrisme
 Llista de partits polítics de Nova Zelanda

Enllaços externs 
  Pàgina web oficial de l'Unit Futur

Partits polítics neozelandesos
Partits polítics de dretes